

Prénom

Patronyme 

Antonio Marzano (1935-), est un économiste, un professeur et un homme politique italien.
Christine Marzano (1986-), est une actrice et mannequin américaine.
Daniela Marzano (1950-2017), est une joueuse de tennis italienne.
Marco Marzano (1980-), est un coureur cycliste professionnel italien.
Maria Michela Marzano (1970-) est une chercheuse, philosophe, femme politique et écrivaine italienne.

Toponyme 

Marzano est une commune italienne d'environ  habitants située dans la province de Pavie dans la région Lombardie dans le nord de l'Italie.
Marzano Appio est une commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie.
Marzano di Nola est une commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie.
San Marzano di San Giuseppe est une commune italienne d'environ  située dans la province de Tarente dans la région des Pouilles.
San Marzano Oliveto est une commune italienne de la province d'Asti dans la région Piémont en Italie.
San Marzano sul Sarno est une commune de la province de Salerne dans la Campanie en Italie.

Patrimoine vivant 
Pomodoro S.Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (en français:  tomate S.Marzano de l'Agro Sarnese-Nocerino)  est le nom attribué - par un label de qualité  européen – à une baie des plantes de l'écotype S.Marzano produit sur le territoire de l' , dans la région de Campanie.